El término Busia puede referirse a:

Distrito de Busia (Kenia).
Distrito de Busia (Uganda).
Busia (Kenia-Uganda) en límite entre Kenia y Uganda.

Kofi Abrefa Busia, primer ministro de Ghana 1969-1972.
Akosua Busia, actriz de Ghana.